Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1975 se dispute du 15 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Sue Barker.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Evonne Goolagong et Helen Gourlay.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 1975 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1975
Sydney
Tennis en Australie en 1975
Tennis en décembre 1975